Francisco Bulnes puede referirse a:
Francisco Bulnes (1847 - 1924), escritor  y político mexicano;
Francisco Bulnes Correa (1886 - 1970), político chileno;
Francisco Bulnes Sanfuentes (1917 - 1999), abogado y político chileno.

 Juan Francisco Bulnes, municipalidad en el departamento de Gracias a Dios, en Honduras.